A abreviação UTM pode se referir a:
Universal Transversa de Mercator - Sistema de localização terrestre baseado em coordenadas;
Unified Threat Management - Equipamento que protege redes de computadores, considerado a evolução do firewall.

Desambiguação